Premich bezeichnet:

 Premich (Fluss), einen Zufluss der Fränkischen Saale
 Premich (Burkardroth), einen Ortsteil der unterfränkischen Gemeinde Burkardroth.